Матиас Бален — известные тёзки:

 Бален, Матиас (1611—1691) — нидерландский историк и писатель.
 Бален, Матиас (1684—1766) — нидерландский живописец.